Di Francescantonio – cognome italiano
 Franco Di Francescantonio – attore e sceneggiatore italiano
 Nicola Di Francescantonio – regista italiano